Il World Group II 2007 è il secondo livello di competizione della Fed Cup 2007, impropriamente detto serie B. I vincitori dei 4 confronti avanzano ai World Group Play-offs, mentre i perdenti si giocano la permanenza nel World Group II nei World Group II Play-offs.

Primo turno

Slovacchia vs. Repubblica Ceca

Germania vs. Croazia

Canada vs. Israele

Austria vs. Australia

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2007